Lojodice ist der Familienname folgender Personen:

 Giuliana Lojodice (* 1940), italienische Schauspielerin
 Severino Lojodice (* 1933), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Enzo Loiodice